Карато́н () — название нескольких географических объектов в Казахстане:

 Каратон — археологический объект в Улытауском районе Карагандинской области.
 Каратон — сокращённое название посёлка городского типа Жана Каратон в Жылыойском районе Атырауской области.
 Каратон — сокращённое название месторождения Каратон-Кошкимбет в Атырауской области.